Eddie (1996), een Amerikaanse film uit 1996
 Eddie (2012), Canadese film uit 2012 
 Eddie (hond), een jackrussellterriër uit de televisieserie Frasier
 Eddie (Iron Maiden), de mascotte van de rockband Iron Maiden
 Eddie en Lou, personages uit The Simpsons
 Eddie (krater), een krater op Mars
 een jongensnaam, afgeleid van Edward

Zie ook
Eddy